Anouk Faivre-Picon (1986) – fondista francese
 Antoine Faivre (1934-2021) – storico dell'esoterismo e ricercatore francese
 Didier Faivre-Pierret (1965) – ex ciclista su strada francese
 Guillaume Faivre (1987) – calciatore svizzero
 Jacques Faivre (1932-2020) – ex calciatore francese
 Mathieu Faivre (1992) – sciatore alpino francese
 Miguel Faivre (... – ...) – calciatore argentino
 Romain Faivre (1998) – calciatore francese
 Virginie Faivre (1982) – sciatrice freestyle svizzera